Glehn (Korschenbroich), een plaats in de Duitse gemeente Korschenbroich, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Glehn (Mechernich), een plaats in de Duitse gemeente Mechernich, deelstaat Noordrijn-Westfalen